ha sido el nombre de tres buques de guerra japoneses:

 El Hayashio, destructor de la Clase Kagerō.
 El Hayashio  (SS-521), primer submarino de la Clase Hayashio.
 El Hayashio  (SS-585), submarino de la Clase Harushio.